Taleja – w mitologii greckiej córka Hefajstosa
 Taleja (Talia) – w mitologii greckiej jedna z Charyt
 Taleja (Talia) – w mitologii greckiej muza komedii
 Taleja (Talia) – w mitologii greckiej jedna z Nereid

Zobacz też 
 Thaleia Iakovidou – grecka lekkoatletka
 Talia – strona ujednoznaczniająca
 Thalia – strona ujednoznaczniająca